Цицерон (Cicero) може да се отнася за:

 Марк Тулий Цицерон (106 – 43 пр.н.е.), най-прочутият римски оратор и държавник
 Марк Тулий Цицерон Младши, консул 30 пр.н.е., син на прочутия оратор Цицерон
 Квинт Тулий Цицерон (102 – 43 пр.н.е.), претор 62 пр.н.е., по-младият брат на Цицерон

Градове:
 Цицеро (Илинойс), град в Илинойс, САЩ
 Цицеро (Индиана), град в Индиана, САЩ
 Цицеро (Ню Йорк), град в Онондага (окръг, Ню Йорк), Ню Йорк, САЩ
 Цицеро (Уисконсин), град в окръг Уисконсин, САЩ